Евгения Александровна Толмачёва-Карпинская () — советский историк науки, библиограф, переводчик и редактор геологической литературы. Работала в Сейсмологическом институте АН СССР. Старшая дочь и референт президента АН СССР А. Н. Карпинского.

Биография 
Евгения Александровна Карпинская родилась  года Санкт-Петербурге в семье геолога (в то время профессора горного института) А. Н. Карпинского (1846—1936). Прожила всю жизнь в квартире отца (7-я линия Васильевского острова, дом 2).

В 1890 году окончила Василеостровскую гимназию.

В 1890—1893 годах училась на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского женского педагогического института.

Владела 12 европейскими языками, работала переводчиком и редактором научных публикаций по геологии.

В 1897 году была руководителем секретариата 7 сессии Международного геологического конгресса. Работала на конгрессах в Стокгольме (1910) и Мадриде (1925).

В 1899—1903 годах училась палеонтологии в Мюнхенском университете.

В 1905 году провела инвентаризацию книжного фонда и составила алфавитный карточный каталог библиотеки геологической литературы Геологического музея (современная БЕН РАН).

С 1920 года работала в секретариате РАН и АН СССР по иностранным связям (Иностранный отдел и Управление делами АН СССР). Отвечала за иностранную почту, работала переводчиком и секретарём, посетила с советскими делегациями многие конференции и иностранные академии Европы.

В 1928—1933 годах — работала в дирекции по иностранным делам в Сейсмологическом институте АН СССР.

С 1936 года занималась вопросами истории геологии, палеонтологии и горного дела в России, сотрудничала с кабинетом истории геологии Геологического института АН СССР.

Состояла в переписке со многими советскими и зарубежными геологами и горными инженерами.

Скончалась в ночь с 14 на 15 марта 1963 года в Ленинграде, похоронена на Серафимовском кладбище.

Семья 
Муж с 1900 года — Толмачёв, Иннокентий Павлович (1872—1950) — геолог и палеонтолог, в 1920 году уехал в США. У них было двое сыновей:
 Павел (1901—1949) — химик, заместитель директора Радиевого института.
 Александр (1903—1979) — ботаник.

Членство в организациях 
 Секретариат — Международный геологический конгресс
 Императорское вольное экономическое общество
 Полярная комиссия АН СССР.
 Комиссия по увековечению памяти А. П. Карпинского.

Библиография 
Основные публикации:
 Толмачёва-Карпинская Е. А. О новейших полярных исследованиях Академии наук СССР. 1929.
 Толмачёва-Карпинская Е. А. Об экспедициях Полярной комиссии Академии наук СССР // Труды Второй Полярной конференции, Ленинград, 18-23 июня 1928 г. , 1930. С. 136—138.
 Толмачёва Е. А. Отец и товарищ // Вестник АН СССР. 1936. № 7. С. 60-62.
 Толмачёва Е. А. Последние дни: о А. П. Карпинском. // Вечерняя Москва. 1936. 15 июля.
 Фейдер В. А., Толмачёва-Карпинская Е. А. Александр Петрович Карпинский. 1847—1936: Руководитель советской геологической школы. ; : Изд-во АН СССР, 1938. 337 c.
 Толмачёва Е. А. Карпинский в жизни // Очерки геологического прошлого Европейской России: М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. С. 41-48.
 Толмачёва-Карпинская Е. А. Памяти Фридриха Богдановича Шмидта: Краткие воспоминания // Труды Института геологии АН Эстонской ССР. 1958. Т. 3. С. 17-26.
Автор воспоминаний.

Примечания

Литература 
 Сталин И., Молотов В. Евгении Александровне Толмачевой, Татьяне Александровне Карпинской, Александре Александровне Нехорошевой: [соболезнование в связи с кончиной А. П. Карпинского] // Вестник АН СССР. 1936. № 7. С. 1, 1 портрет.; Природа. 1936. № 10. С. 1, 1 портрет.

Ссылки 
 Архивы: РГАЛИ, АРАН.
 Письма: 1914, 1927-1928, 1935 на сайте РАН.
 Е. А. Толмачёва-Карпинская — фото и родственники на сайте «История России в фотографиях», из коллекции ГИН РАН.
 Документы, фото и библиография 
 karpinskie.ru — сайт о Карпинских.

Геологи СССР
Историки геологии